

Personnalités

Patronyme 

 Azenaide Carlos (1990-), handballeuse angolaise ;
 Bun E. Carlos (1950-), batteur américain (Cheap Trick) ;
 James Carlos Blake (1947-), écrivain américain né à Tampico ;
 Jérôme Carlos (1944-), écrivain, historien et journaliste béninois ;
 John Carlos (1945-), athlète américain ;
 Wendy Carlos (1939-), musicienne américaine.

Prénom 
 
 Jorge Carlos Santos Moreira Baptista (1977-), footballeur portugais ;

Prénom utilisé comme pseudonyme 
Carlos est un prénom utilisé comme pseudonyme :
 
 Carlos (1956-), Carlos Roberto Gallo, footballeur brésilien ;
 Carlos (1961-), Carlos Antonio Muñoz Cobo, footballeur espagnol ;
 Carlos (1984-), Carlos da Silva, footballeur portugais ;
 , (1985-) Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, footballeur brésilien ;
 Chiquinho Carlos (1963-), Francisco Carlos da Silva, footballeur brésilien.
 Diego Carlos (1993-), Diego Carlos Santos Silva , footballeur brésilien.
 Frei Carlos, nom en religion d'un moine et peintre portugais d'origine flamande actif au début du .

Pseudonyme 

 Carlos (1943-2008) chanteur français.
 Carlos (1949-), terroriste vénézuélien.

Personnage de fiction 
 Carlos dans le film Highlander: Endgame
 Carlos tentacule dans la série télévisée Bob L'éponge Carré (1999)

Toponyme 

 Carlos (Minnesota)

Cyclisme 
 Carlos, équipe cycliste professionnelle belge créée en 1975 et disparue à l'issue de la saison 1979.

Titre

Cinéma 
 , film de Hans W. Geißendörfer (1971).
 Carlos, film d'Olivier Assayas (2010).

Musique 
 Carlos, album du chanteur Carlos (1997)

Voir aussi 
 
 
 
 Charles (prénom)

Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom portugais
Patronyme portugais
Patronyme brésilien